El Masters de Miami 2017, també conegut com a Miami Open 2017 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA Premier Mandatory Tournaments en categoria femenina. La 33a edició del torneig es va disputar entre el 20 de març i el 2 d'abril de 2017 en el Tennis Center at Crandon Park de Key Biscayne, Florida, Estats Units.

El tennista suís Roger Federer va allargar els bons resultats de la temporada guanyant el tercer títol de l'any, els tres més importants disputats fins al moment i demostrant el seu domini. Aquest fou el 26è títol Masters del seu palmarès i el tercer a Miami, aconseguint per tercera ocasió el doblet Indian Wells-Miami (2005 i 2006). La final va representar un nou capítol de la renascuda rivalitat amb el balear Rafael Nadal, que encara dominava amb claredat la rivalitat però en el 2017, Federer havia guanyat els tres enfrontaments. Casualment, el primer enfrontament i la primera final entre ambdós es van produir a Miami. Per Nadal fou la cinquena final disputada a Miami, totes acabades en derrota. L'anglesa Johanna Konta va guanyar el títol més important del seu palmarès en la segona final Premier Mandatory que disputava. La parella masculina formada pel polonès Łukasz Kubot i el brasiler Marcelo Melo van guanyar el títol més important conjuntament refent-se de la derrota en la final perduda a Indian Wells. La parella femenina per la canadenca Gabriela Dabrowski i la xinesa Xu Yifan van guanyar el títol més important del respectiu palmarès en el que fou el primer torneig que disputaven conjuntament.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017